Ez a szócikk tartalmazza a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokságon részt vevő csapatok által nevezett játékosok listáját.

A játékosok életkora az Eb első napjának, azaz 2021. június 11-i állapotnak megfelelő.

A csoport

Szövetségi kapitány:  Roberto Mancini

2021. május 17-én jelentették be az előzetes 33 fős keretet. Május 25-én 1 fővel bővítették, majd öt nappal később 28 játékosra csökkentették, miután 8 fő kikerült és csatlakozott 2 játékos. Június 2-án a teljes keretet jelentették be. Június 7-én Stefano Sensi sérülés miatt kikerült a keretből, helyére Matteo Pessina érkezett. Június 10-én Gaetano Castrovilli váltotta a combizom sérülést szenvedett Lorenzo Pellegrinit.

Szövetségi kapitány:  Vladimir Petković

2021. május 19-én jelentették be az előzetes 29 fős keretet. Május 31-én a végleges keretet jelentették be. Június 13-án Gregor Kobel került az első mérkőzésen megsérült Jonas Omlin helyére.

Szövetségi kapitány:  Şenol Güneş

2021. május 14-én jelentették be az előzetes 30 fős keretet.

Szövetségi kapitány:  Rob Page

2021. április 23-án jelentették be, hogy két nő bántalmazása miatt vádat emeltek Ryan Giggs ellen, ezt követően pedig a Walesi labdarúgó-szövetség bejelentette, hogy Rob Page lesz a megbízott szakvezető a tornán. Május 30-án bejelentették a végleges keretet. Másnap James Lawrence megsérült és Tom Lockyer váltotta.

B csoport

Szövetségi kapitány:  Roberto Martínez

2021. május 17-én Martínez kihirdette a 26 fős belga keretet. Június 15-én Timothy Castagne elhagyta sérülés miatt a válogatottat. A nyolcaddöntők után Simon Mignolet megsérült és június 28-án Thomas Kaminski érkezett a helyére.

Szövetségi kapitány:  Kasper Hjulmand

2021. május 25-én Hjulmand kihirdette a 26 fős dán keretet.

Szövetségi kapitány:  Markku Kanerva

2021. május 19-én jelentették be az előzetes keretet. Június 1-jén jelentették be a végleges névsort. Június 3-án Sauli Väisänen megsérült, helyére Niko Hämäläinen érkezett.

Szövetségi kapitány:  Sztanyiszlav Csercseszov

2021. május 11-én jelentették be az előzetes 30 fős keretet. Június 2-án a végleges keret is kihirdették. Június 11-én Andrej Mosztovoj pozitív SARS-CoV-2 tesztje miatt elhagyta a keretet és Roman Jevgenyev érkezett a helyére. Június 15-én Jurij Zsirkov sérülés miatt elhagyta a válogatottat, helyére nem érkezett senki.

C csoport

Szövetségi kapitány:  Franco Foda

2021. május 19-én nevezték meg az előzetes 30 fős keretet. Május 24-én Foda megnevezte a 26 fős keretét.

Szövetségi kapitány:  Frank de Boer

2021. május 14-én nevezték meg az előzetes 34 fős keretet. Május 26-án a végső 26 fős keretet is bejelentették. Június 1-jén Jasper Cillessen kikerült a keretből, miután megfertőződött a koronavírussal, így Marco Bizot került a helyére. Június 8-án Donny van de Beek sérülést szenvedett és távozott a keretből, helyére nem hívtak meg senkit, ezért 25 főre csökkent a válogatott létszáma.

Szövetségi kapitány:  Igor Angelovszki

2021. május 20-án hirdették ki a 26 fős végleges keretet.

Szövetségi kapitány:  Andrij Sevcsenko

2021. április 30-án nevezték meg az előzetes 35 fős keretet. Május 1-jén egy fővel bővült a keret. Május 15-én 34 főre csökkent, miután Olekszandr Andrijevszkij és Volodimir Sepeljev megsérült. Május 20-án Vitalij Bujalszkij is távozott sérülés miatt. Május 28-án Jevhen Konopljanka és Viktor Kovalenko is elhagyta a a csapatot sérülések miatt. Június 1-jén jelentették be a 26 fős végleges keretet.

D csoport

Szövetségi kapitány:  Zlatko Dalić

2021. május 17-én Dalić kihirdette a 26 fős horvát keretet.

Szövetségi kapitány:  Jaroslav Šilhavý

2021. május 25-én 25 játékos nevezett meg Šilhavý, mivel a tíz mérkőzésre szóló eltiltással sújtott Ondrej Kudela fellebbezésére várt. Május 27-én a fellebbezés elutasítását követően Michal Sadíleket hívta meg 26. játékosnak, ezzel kialakult a torna kerete. Június 12-én hátsérülése miatt kikerült a keretből Jiří Pavlenka, helyére Tomáš Koubek érkezett.

Szövetségi kapitány:  Gareth Southgate

2021. május 25-én jelentették be az előzetes 33 fős keretet. Június 1-jén Mason Greenwood sérülés miatt kikerült a keretből. Ugyan ezen a napon bejelentették a 26 főt. Június 2-án felkészülési találkozón Trent Alexander-Arnold megsérült, majd június 6-án kikerült a keretből. Másnap Ben White került Arnold helyére. Június 15-én az első mérkőzést követően Dean Henderson megsérült és Aaron Ramsdale váltotta.

Szövetségi kapitány:  Steve Clarke

2021. május 19-én hirdették ki a 26 fős skót keretet.

E csoport

Szövetségi kapitány:  Paulo Sousa

2021. május 17-én hirdették ki a 26 fős lengyel keretet. Június 7-én Arkadiusz Milik távozott a válogatottól, miután sérülést szenvedett, helyére nem hívtak be senkit.

Szövetségi kapitány:  Štefan Tarkovič

2021. május 18-án nevezték meg az előzetes 24 főt, mivel a bajnokság még tartott. Június 2-án a végső keretet is bejelentették.

Szövetségi kapitány:  Luis Enrique

2021. május 24-én hirdették ki a 24 fős spanyol keretet.

Szövetségi kapitány:  Janne Andersson

2021. május 18-án hirdették ki a 26 fős svéd keretet. Május 31-én Martin Olsson kikerült a keretből sérülés miatt és helyére Pierre Bengtssont hívta be Andersson.

F csoport

Szövetségi kapitány:  Didier Deschamps

2021. május 18-án hirdették ki a 26 fős francia keretet.

Szövetségi kapitány:  Joachim Löw

2021. május 19-én hirdették ki a 26 fős német keretet.

Szövetségi kapitány:  Marco Rossi

2021. május 6-án jelentették be az előzetes 30 fős keretet. Május 23-án 1 fővel csökkent a létszám Hangya Szilveszter bokasérülése miatt. Június 1-jén Szoboszlai Dominik is távozott a keretből, miután sérüléséből nem épült fel megfelelően, valamint ezen a napon a végleges keretet is bejelentették. Június 16-án elhagyta a válogatottat Gazdag Dániel sérülés miatt.

Szövetségi kapitány:  Fernando Santos

2021. május 20-án hirdették ki a 26 fős végleges keretet. Június 13-án João Cancelo pozitív SARS-CoV-2 tesztje miatt elhagyta a keretet, helyére Diogo Dalot érkezett.

Jegyzetek 

Keretek
Labdarúgó-Európa-bajnokságok keretei